Dobešov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Dobešov,  Ortsteil von Černovice u Tábora, Okres Pelhřimov 
 Dobešov (Odry), Ortsteil von Odry, Okres Nový Jičín